Renault Scénic

Localidades
Scenic (Dacota do Sul)
Ou ainda:
Scenic Oaks

Desambiguação